MYO9A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 548 амінокислот, а молекулярна маса — 292 706.

Кодований геном білок за функціями належить до білкових моторів, міозинів, активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, молекулою актину, іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Міозини
Активатори ГТФ-аз
Металопротеїни